Clair-obscur, techniek uit de kunstschilderwereld
Chiaroscuro (Bass Communion), muziekalbum van Bass Communion uit 2008
Chiaroscuro (Gia Kantsjeli), muzikale compositie uit 2011
Chiaroscuro (Ralph Towner), muziekalbum van Ralph Towner uit 1972
Chiaroscuro (boek), boek van Van Nievelt
Chiaroscuro Records, platenlabel